Alfafara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfafara (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Alfafara (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar